Soline puede referirse a:
 Soline (Bosiljevo), localidad de Croacia en el condado de Karlovac.
 Soline (Dobrinj), localidad de Croacia en el condado de Primorje-Gorski Kotar.
 Soline (Sali), localidad de Croacia en el condado de Zadar.